COVID-19-Studie steht im Rahmen der COVID-19-Pandemie für folgende Forschungsprojekte über COVID-19:

In Deutschland:
 COVID-19 Case-Cluster-Study im Kreis Heinsberg, Nordrhein-Westfalen
 COVID-19-Studie in München, siehe COVID-19-Pandemie in Bayern#Forschung
 COVID-19-Studie im Landkreis Tirschenreuth, Bayern, siehe COVID-19-Pandemie im Landkreis Tirschenreuth#Studie
 Saarlandweite Coronavirus-Antikörper-Prävalenzstudie, Saarland

In Österreich:
 COVID-19-Studien in Österreich, siehe COVID-19-Pandemie in Österreich#Forschung